Awa Coulibaly, née à Bamako, le , est une joueuse internationale de rugby à XV féminin, dans l'équipe d'Italie. D'origine malienne, elle est également pilier du Stade rennais rugby.

Biographie 

Née à Bamako, d'un père architecte et d'une mère décoratrice d'intérieur, Awa Gianna Coulibaly est élevée dès l'âge de trois ans en Italie, à Chieri (dans le Piémont), où elle termine ses études secondaires. Elle pratique différents sports à l'école avant de se consacrer au rugby, discipline dans laquelle elle commence dans les formations scolaires de Chieri puis, en 2005, dans le club de Biella, toujours dans le Piémont.

En 2007, elle rejoint l'Orso Rugby Club A.S.D., un autre club de cette même ville de Biella, puis revient deux ans plus tard au premier club. En 2011, elle signe à l’A.S. Rugby Monza, à Monza en Lombardie.

Après une première apparition internationale dans la formation italienne A au Championnat d'Europe 2012 à Rovereto, elle fait ses débuts dans l’équipe d’Italie le  de la même année à Rome dans un match test contre les États-Unis et participe aux tournois des Six Nations qui suivent.
En 2013, elle fait partie du premier groupe de joueurs italiens qui s'installent en France pour acquérir plus d'expérience. Elle est engagée par Rennes, tout en fréquentant l’université locale.

Notes et références

Liens externes 
 

Joueuse malienne de rugby à XV
Joueuse italienne de rugby à XV
Pilier (rugby à XV)
Naissance en mars 1987
Naissance à Bamako